Турнир «Skate America 2008» года — первый этап Гран-при по фигурному катанию сезона 2008-2009. Прошёл в городе Эверетт, штат Вашингтон с 24 по 26 октября 2008 года на арене «Everett Events Center». 

Соревнования проходили в категориях мужское и женское одиночное катание, парное фигурное катание и танцы на льду.

Обязательный танец — Венский вальс.

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары

Танцы

Расписание 
 24 октября, Пятница

15:00 — Танцы на льду (Обязательный танец);

19:00 — Пары (Короткая программа) и Мужчины (Короткая программа).

 25 октября, Суббота

14:00 — Танцы на льду (Оригинальный танец) и Пары (Произвольная программа);

19:00 — Женщины (Короткая программа) и Мужчины (Произвольная программа).

 26 октября, Воскресенье

11:00 — Танцы на льду (Произвольный танец) иЖенщины (Произвольная программа);

17:00 — Показательный выступления.

Ссылки 

 Официальный сайт турнира 
 Результаты на сайте ИСУ

2008 год в фигурном катании
Фигурное катание в сезоне 2008/2009
Международные спортивные соревнования в штате Вашингтон
Спорт в США в 2008 году
Октябрь 2008 года